Baranówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Baranówka, un village 
 Baranówka, un hameau dans le powiat d'Otwock 
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Baranówka, un village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Baranówka, un village 
 Baranówka, un village dans le powiat de Braniewo